Jaś Fasola (Mr. Bean) – brytyjski serial komediowy (1990–1995)
 Jaś Fasola – brytyjski serial animowany (2002–2004 oraz od 2015)
 Jaś Fasola – postać fikcyjna bohater serialu i jego kontynuacji
 Jaś Fasola: Nadciąga totalny kataklizm – brytyjski film z 1997
 Wakacje Jasia Fasoli – brytyjski film z 2007

Zobacz też 
 fasola Jaś